PPM o ppm hace referencia a varios artículos:

Mediciones
 Partes por millón, unidad de medida de concentración.
 Pulsaciones por minuto, unidad utilizada para expresar la velocidad de una pieza en música.
 Pulsaciones por minuto, en medicina frecuencia cardíaca.
 Páginas por minuto, referido a la velocidad de impresión.

Tecnología
 Prediction by Partial Matching (algoritmo de compresión).
 Pulse Position Modulation, ver Modulación por posición de pulso.
 Portable PixMap, uno de los formatos Netpbm.
 Pages per Minute, (páginas por minuto) en impresoras.

Organizaciones
 Partido del Pueblo de Mongolia, Mongolia.
 Partido Popular de la Comunidad de Madrid, España.
 Partido Popular Monárquico, Portugal.

Además
 Pago provisional mensual, impuesto que grava las ventas netas (sin IVA) en Chile.
 Positions and Proper Motions Catalogue, catálogo de estrellas PPM.
 Please Please Me, álbum debut de la banda The Beatles. 
 Please Please Me (canción), del álbum homónimo de la banda The Beatles. 
 P.P.M., grupo español de punk-rock.

Siglas